Световното първенство по хокей на лед е турнир по хокей на лед, организиран от Международната федерация по хокей на лед, който се провежда от 1920 г. насам.

От 1930 г. се провежда ежегодно с малки изключения. Към 2011 г. турнирът е печелен най-често от Канада – 24 пъти (СССР и Русия имат общо 25 титли). 

Първите три турнира, през 1920, 1924 и 1928 година, се провеждат като част от Олимпийските игри. След 1930 г. турнирът се провежда ежегодно, с изключение на годините от 1940 до 1946 поради Втората световна война и в олимпийските години 1980, 1984 и 1988. До 1968 г. световното първенство се провежда като част от Олимпийските игри.

Регламент 
Световното първенство през 2012 г. се провежда в две фази. В първата фаза 16-те участващи отбора са разделени на две групи по осем отбора, в които отборите играят всеки срещу всеки. За победа в редовното време се дават 3 точки, в продължението или след изпълнени на наказателни удари – 2 т., а за загуба след продължение или наказателни удари – 1 точка. Първите четири отбора от всяка група продължават във втората фаза. Там осемте оставащи отбори играят директни елиминации, състоящи се от четвъртфинали, полуфинали, мач за третото място и финал. Последният отбор от всяка от групите отпада в Дивизия IА.

Шампиони

Източници 

Хокей на лед
Хокей на лед